«Олл Бойз» () — аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса. В клубе культивируются также баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, кикбоксинг, роллер спорт, тхэквондо, мини-футбол.

История 
Клуб основан 15 марта 1913 года в районе Флореста, а в 1924 году переехал в район Монте-Кастро. Получил своё название ввиду молодости его основателей ( — «Все мальчики»), и на английском языке по существовавшей в те годы в Аргентине традиции.

Лучшие годы клуба пришлись на 1970-е годы, когда он с 1973 по 1980 годы выступал в «Примере». В сезоне 2010/11, после 30-летнего перерыва, команда стала выступать в Примере, высшем футбольном дивизионе Аргентины. «Олл Бойз» сумели продержаться в элите четыре года, но по окончании сезона 2013/14 вновь вылетели в Примеру B Насьональ. По итогам сезона 2017/18 команда вновь опустилась, на этот раз в Примеру B Метрополитана.

Домашние матчи «Олл Бойз» проводит на стадионе «Ислас Мальвинас», вмещающем 21 000 зрителей.

Принципиальным соперником клуба считается другой клуб из Буэнос-Айреса, «Нуэва Чикаго».

Титулы 
  Победитель Примеры B (второй дивизион) (1): 1972
  Победитель третьего дивизиона Аргентины (1): 1946, 1950, 1992/93, 2007/08

Сезоны 
 В Примере Аргентины — 19 сезонов (включая допрофессиональный период).
 Во Вторых дивизионах — 73 сезона.
 В Третьих дивизионах — 19 сезонов.

Известные игроки и воспитанники 

  Хуан Барбас
  Серхио Батиста
  Мауро Босельи
  Клаудио Гарсия
  Эктор Орасио Скотта
  Карлос Тевес
  Нестор Фаббри
  Карлос Энрике
 / Даниэль Брайловски
  Ариэль Ортега

Известные тренеры 
  Сильвио Марсолини
  Хосе Мануэль Морено

Ссылки 
 Официальный сайт 

ФК «Олл Бойз»